Десензитизација се може односити на:

 Десензитизација (медицина)
 Десензитизација (психологија)
 Десензитизација (телекомуникације)